Paul Dujardin (directeur), Belgisch directeur-generaal van het Brusselse BOZAR, het Paleis voor Schone Kunsten
 Paul Dujardin (waterpolospeler), Frans waterpolospeler